Sarda är ett släkte av fiskar som beskrevs av Cuvier 1829. Sarda ingår i familjen makrillfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Makrillfiskar
Sarda